Pierre Sévigny peut désigner :
 Pierre Sévigny (1917-2004), un homme politique et un soldat canadien.
 Pierre Sévigny, un joueur de hockey.